Curături se poate referi la:
Curături, Alba
Curături, Iași